Cikahuripan (Cimanggung), een plaats in Indonesië
Cikahuripan (Lembang), een plaats in Indonesië
Cikahuripan (Kelapa Nunggal), een plaats in Indonesië
Cikahuripan (Maleber), een plaats in Indonesië
Cikahuripan (Gekbrong), een plaats in Indonesië
Cikahuripan (Cisolok), een plaats in Indonesië
Cikahuripan (Kadudampit), een plaats in Indonesië